Liste steht für:
 Liste, schriftliche Zusammenstellung oder Aufstellung unter einem bestimmten Gesichtspunkt aufgeführter Personen oder Sachen
 Liste (Datenstruktur)
 Anton Liste (1772–1832), deutscher Komponist
 Heinz Liste (1923–1990), deutscher Politiker
 Liste, flämischer Name der französischen Gemeinde Liettres

Siehe auch:
 Lieste
 Die Liste
 List
 Listen